Alkmaarse Mixed Hockey Club
 Amersfoortse Mixed Hockey Club
 Arubaanse Mixed Hockey Club
 Apeldoornse Mixed Hockey Club